Awtomobilist (ros. ВК «Автомобилист») – rosyjski męski klub siatkarski z siedzibą w Petersburgu.

Sukcesy 
 Mistrzostwa ZSRR / mistrzostwa Rosji:
  1. miejsce (5x): 1938, 1939, 1957, 1992, 1993
  2. miejsce (9x): 1940, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1990
  3. miejsce (10x): 1958, 1972, 1973, 1974, 1975, 1985, 1987, 1988, 1989, 1995

 Puchar ZSRR / Puchar Rosji:
  1. miejsce (2x): 1983, 1989
  2. miejsce (1x): 1995

 Puchar Europy Zdobywców Pucharów:
  1. miejsce (2x): 1982, 1983
  2. miejsce (1x): 1991
  3. miejsce (1x): 1981

 Puchar CEV (1980-2007):
  1. miejsce (2x): 1988, 1989
  3. miejsce (1x): 1990

Historia

Chronologia nazw 
 1935-1969: Spartak Leningrad
 1970-1991: Awtomobilist Leningrad
 1991-2000: Awtomobilist Sankt Petersburg
 2001-2004: Bałtika Sankt Petersburg
 2005-2008: Spartak Sankt Petersburg
 od 2008: Awtomobilist Sankt Petersburg

Bilans sezon po sezonie 

Poziom rozgrywek:

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 

Rosyjskie kluby siatkarskie
Kluby sportowe w Petersburgu
Kluby siatkarskie założone w 1935